Cleveland Indians è stato il nome di diverse squadre sportive professionistiche statunitensi con sede a Cleveland.

Baseball
Cleveland Indians, squadra attiva nella Major League Baseball dal 1901.

Football americano
Cleveland Indians, squadra attiva nella National Football League nel 1921 precedentemente denominata Cleveland Tigers
Cleveland Indians, squadra attiva nella National Football League nel  successivamente denominata Cleveland Bulldogs
Cleveland Indians, squadra attiva nella National Football League nel

Hockey su ghiaccio
Cleveland Indians (IHL), squadra attiva nella International Hockey League dal 1929 al 1934.